Coppenrath steht für:

 Coppenrath Verlag, Münster
 Coppenrath & Wiese, Osnabrück, Unternehmen der Lebensmittelbranche (tiefgekühlte Bäckerei- und Konditoreiprodukte)
 Coppenrath Feingebäck, Geeste, Unternehmen der Lebensmittelbranche (Feingebäcke)

Coppenrath ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Coppenrath (1883–1960), deutscher Priester und Autor
 Aloys Coppenrath (1933–2013), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Ferdinand Coppenrath (1867–1951), deutscher Landschaftsmaler
 Hubert Coppenrath (1930–2022), französisch-polynesischer Geistlicher, Erzbischof von Papeete
 Joseph Heinrich Coppenrath (1764–1853), deutscher Verleger
 Michel-Gaspard Coppenrath (1924–2008), französisch-polynesischer Geistlicher, Erzbischof von Papeete